C27H48 – formula molecolare del 5α-colestano
C27H48 – formula molecolare del 5β-colestano

Formule molecolari